Brügel ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Brügel-Petrikat (1920–2000), deutsche Malerin
 Friedrich Brügel (1789–1863), deutscher Richter und Politiker, Bürgermeister von Regensburg
 Fritz Brügel (Friedrich Bruegel; 1897–1955), österreichisch-tschechischer Bibliothekar, Diplomat und Schriftsteller
 Hans Brügel (1914–2009), deutscher Mediziner
 Johann Wolfgang Brügel (1905–1986), tschechoslowakischer Jurist und Publizist
 Ludwig Brügel (1866–1942), österreichischer Journalist und Historiker
 Melanie Brügel (* 1965), deutsche Drehbuchautorin
 Wolfgang Brügel (1883–1945), deutscher Politiker

Brugel steht für:
 Amanda Brugel (* 1978), kanadische Schauspielerin

Bruegel steht für:

 Pieter Bruegel der Ältere (um 1525/1530–1569), einen Maler der Niederländischen Renaissance

BRUEGEL steht für:
 BRUEGEL, eine 2004 gegründete wirtschaftswissenschaftliche Denkfabrik mit Sitz in Brüssel

Siehe auch:
 Brueghel, Malerfamilie
 Prügel